Birraux je priimek več oseb:    
 Annie Birraux, médecin français
 Claude Birraux, francoski politik
 Joseph-Marie Birraux, generalni predstojnik Belih očetov